Сало́н-де-Прова́нс (, ) — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон, округ Экс-ан-Прованс, кантон Салон-де-Прованс-1.

Географическое положение 

Город является составной частью агломерации Салон-Етан де Бер Дюранс, также часто именуемую Агглополь Прованс.

Площадь коммуны — 70,30 км², население — 40 147 человек (2006) с выраженной тенденцией к росту: 43 771 человек (2012), плотность населения — 622,6 чел/км².

Историческая справка 
В древности назывался Сало от латинского «Sal» (соль), однако свою известность приобрел благодаря фабрикам по производству натурального мыла.
В XVI веке в городе жил Мишель Нострадамус — астролог и целитель.

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 42 812 человек, а в 2012 году — 43 771 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 27 822 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 19 771 были экономически активными, 8051 — неактивными (показатель активности 71,1 %, в 1999 году — 67,0 %). Из 19 771 активных трудоспособных жителей работали 17 086 человек (9177 мужчин и 7909 женщин), 2685 числились безработными (1195 мужчин и 1490 женщин). Среди 8051 трудоспособных неактивных граждан 2495 были учениками либо студентами, 2066 — пенсионерами, а ещё 3490 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 18 266 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 42 555,5 человек. При этом медиана доходов составила 18 тысяч 197 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея) 
 Замок Ампери (фр. Château de l’Emperi) принадлежащий епископам Арля.
 Церковь Сен-Мишель (фр. St-Michel) выполненная в романском стиле.
 Собор Сен-Лоран (фр. St-Laurent) в готическом стиле.
 Дом-музей Нострадамуса, где он прожил последние 25 лет.
 Музей восковых фигур (фр. Musée Grévin de Provence)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Салон-де-Прованс 
 сайт